Соревнования в беге на 1500 метров среди мужчин на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2013 года прошли 21 марта на катке Адлер-Арена в Сочи, Россия. В забегах приняли участие 24 спортсмена.

Чемпионом мира стал Денис Юсков, который впервые в своей карьере стал чемпионом мира на этой дистанции и установил рекорд катка. Серебряная медаль у двукратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира на 1500 м  американца Шани Девиса, бронзовая медаль у призёра олимпийских игр, чемпиона мира и Европы россиянина Ивана Скобрева. 

Для России победа стала первой за 17 лет, после золота Светланы Журовой (500 м) и Сергея Клевчени (1000 м) на чемпионате мира 1996 года. Золотая медаль чемпионатов мира на дистанции 1500 метров стала первой для России.

Медалисты

Рекорды

Соревнование

Ссылки 
 Результаты

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях 2013